Oaxaca har flere betydninger:

 Oaxaca (stat) – delstat i Mexico
 Oaxaca (by) – hovedstad i samme mexicanske delstat